Открытый чемпионат Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги 2019/2020 — 28-й розыгрыш чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. В связи с чрезвычайным положением в стране, которое было введено в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса, чемпионат сезона 2019/2020 был признан завершённым без определения победителя.

Впервые приняли участие хоккейные клубы «Хумо-2» (Ташкент) и «Актобе».

Регламент 
Чемпионат проходил в 3 этапа. На первом этапе — команды играли между собой в 4 круга (по 4 игры) и распределили места с 1 по 10. На втором этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играли в 2 круга (преимущество своего поля у первых 5 команд). В третий этап (плей-офф) — вышли команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. Серии матчей плей-офф играли до четырёх побед. Матчи за третье место не должны были проводиться, бронзовыми призерами стали бы полуфиналисты.

17 марта 2020 года во время плей-офф в офисе Казахстанской федерации хоккея с шайбой состоялось экстренное совещание руководителей клубов чемпионата страны. Ранее руководством федерации было принято решение о приостановке всех внутренних республиканских турниров в связи с мировой пандемией коронавируса и проникновением COVID-19 на территорию Казахстана. По итогам совещания было принято решение официально определить статус чемпионата страны среди мужских команд: ОЧРК сезона 2019/2020 считать завершённым без определения победителя.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания 

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккейные лиги в сезоне 2019/2020